Ptychotis hispida är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Wilhelm Sonder. Ptychotis hispida ingår i släktet Ptychotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hispida